Diocesi di Tenin (Tininiensis) – antica sede episcopale in Dalmazia, dal 1925 sede titolare con il nome di Tino (Tiniensis)
Diocesi di Tino (Tinensis) – sede episcopale in Grecia, dal 1919 unita all'arcidiocesi di Nasso